Шаген Шабойлович Ярамышьян (; 15 марта 1932, село Шош, НАКО, АзССР, СССР — 10 апреля 2015) — советский и украинский учёный-криминалист и преподаватель, армянский общественный деятель. Кандидат юридических наук (1982), доцент (1985). Около пятидесяти лет работал в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого, где занимал должность доцента. Ученик профессора Г. А. Матусовского.

Биография 
Шаген Ярамышьян родился 15 марта 1932 года в селе Шош  Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. Его родители были служащими. В двадцать девять лет поступил в Харьковский юридический институт, который окончил в 1966 году. Ещё обучаясь в институте в июне 1963 года начал работать в нём на кафедре криминалистики.

Работая в вузе занимал должности старшего преподавателя и доцента, занимался исследованием таких вопросов криминалистики как: средства выявления следов рук, тактика следственного эксперимента и осмотра места происшествия. В 1970-х годах был допущен к преподаванию дисциплин «автодело» и «криминалистика».

В 1982 году в Харьковском юридическом институте под научным руководством профессора Григория Матусовского Ш. Ш. Ярамышьян написал и защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук по теме «Следственный эксперимент при расследовании автотранспортных происшествий». Его официальными оппонентами на защите этой работы были профессора Игорь Маландин и Николай Селиванов. В 1985 году Шагену Ярамышьяну было присвоено учёное звание доцента. Помимо основной работы, занимался общественной деятельностью. В 1980-х вошёл в состав президиума новообразованной Армянской общины Харькова.

В 2010 году «за весомый вклад в построение правового государства, укрепление законности и правопорядка» был награждён Благодарностью председателя Харьковской областной государственной администрации. Продолжал заниматься преподаванием в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого (до 1991 года — Харьковский юридический институт) вплоть до 2014 года. Коллеги по вузу характеризовали его как «высококвалифицированного специалиста». Скончался 10 апреля 2015 года.

Библиография 
По состоянию на 1998 год был автором семи научных работ. Ряд его научных статей были опубликованы в сборнике научных трудов «Криминалистика и судебная экспертиза» — «Следственный эксперимент при расследовании автотранспортных происшествий, возникших в результате неисправности транспортных средств» (1977, выпуск 14), «О научно-техническом обеспечении осмотра места дорожно-транспортного происшествия» (1979, выпуск 19) и «Следственный эксперимент при расследовании дорожно-транспортных происшествий» (1981, выпуск 23),. В 1986 году в Киеве было издано учебное пособие «Следственный эксперимент при расследовании дорожно-транспортных происшествий», написанное Ш. Ш. Ярамышьяном в соавторстве с С. И. Новиковым. Данное пособие считается главным научным трудом доцента Ярамышьяна.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Криминалисты СССР
Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого